Stana se poate referi la:

 Stana, sat în județul Sălaj, 
 Baba Stana, Loveci, sat în comuna Troian, regiunea Loveci,

Prenume feminin 
 Stana Anghelescu
 Stana Izbașa

Nume  de familie 
 Dana Stana
 Ileana Stana-Ionescu

Comuna Stanau 
 Stanau, comună din landul Turingia, Germania

Vezi și 
 Stan (dezambiguizare)
 Stâna (dezambiguizare)
 Râul Stana
 Râul Stâna (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești